Арранкудьяга (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арратия-Нервион.  Занимает площадь 22,8 км². Население — 920 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи